Otto IV. bzw. Otto mit dem Pfeil(e) (* um 1238; † 27. November 1308 oder 1309) aus dem Haus der Askanier war Markgraf von Brandenburg von 1267 bis 1308/09.

Abstammung 

Otto war zweitgeborener Sohn Johanns I. und der Sophia von Dänemark. Seine Großeltern mütterlicherseits waren Waldemar II. und Berengaria von Portugal, seine Großeltern väterlicherseits Albrecht II. und Mathilde von Groitzsch.

Regentschaft 

Nach dem Tod des Vaters im Jahr 1266 und dessen Bruders Otto III. im Jahr 1267 trat Otto IV. gemeinsam mit seinen Brüdern und Cousins die Herrschaft an. Er trat als dominantester der Brüder und Cousins hervor. Seine Mitregenten der Mark Brandenburg waren bis zu deren jeweiligem Tod:
 der ältere Bruder Johann II. bis 1281.
 der jüngere Bruder Konrad I. bis 1304.
 der jüngere Cousin Otto V. bis 1298.
 der jüngere Cousin Albrecht III bis 1300.

1269 nahmen die Askanier Mestwin II., Herzog von Pommerellen, im Vertrag von Arnswalde unter Lehnsherrschaft. Daraus erwuchsen noch zahlreiche Fehden, bei denen sich Mestwin ab 1278 gegen Brandenburg stellte.

Auf Ottos Betreiben sollte 1277 sein jüngster Bruder Erich von Brandenburg zum Erzbischof von Magdeburg gewählt werden. Die Magdeburger Familie von Querfurt kandidierte ebenfalls, und als Kompromisskandidat zwischen den Parteien wurde Günther I. von Schwalenberg zum Erzbischof ernannt. Dies führte zu langwierigen Kampfhandlungen Ottos mit dem Domkapitel. In der Schlacht bei Frohse wurde Otto von den Magdeburgern gefangen genommen und in einen Käfig gesperrt, aus dem ihn sein Rat Johann von Buch mit 4000 Pfund Silber loskaufte. Die Kämpfe dauerten auch unter Günthers Nachfolger Bernhard von Wölpe an. 1280 wurde Otto bei Staßfurt durch einen Pfeil getroffen, den er angeblich ein Jahr lang im Kopf herumgetragen haben soll, was seinen Beinamen begründete. Der genaue Zeitraum ist nur schwer belegbar, zwischen „einiger Zeit“ und „so manches Jahr“ gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Erst 1283 konnte sein Bruder Erich sein Bischofsamt in Magdeburg antreten, nachdem Papst Martin IV. seinen Segen gegeben hatte.

Einen weiteren Feldzug führte Otto IV. 1278 zugunsten seines Cousins Otto V. in Ungarn auf Seiten von Ottokar II. von Böhmen, der wiederum mit Otto V. verwandt war. 1278 verlor Ottokar während der Schlacht auf dem Marchfeld gegen den deutschen König Rudolf I. sein Leben. Otto V. war als Vormund für Ottokars siebenjährigen Sohn Wenzel vorgesehen. Rudolf I. überließ Otto V. den Thronfolger, um weitere Auseinandersetzungen im Keim zu ersticken. Otto V. hielt Wenzel ab 1279 in Spandau als Geisel, doch es gelang ihm nicht, als Reichsverweser wesentlichen Nutzen aus Böhmen zu ziehen, welches in dieser Zeit im Chaos von Kämpfen und Hungersnöten versank. Schließlich wurde Wenzel 1283 gegen Lösegeld und Gebietsabtretungen in der Oberlausitz freigelassen.

Der 1283 geschlossene Rostocker Landfrieden war ein von der Hansestadt Lübeck geführtes Bündnis mit Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Demmin, Anklam, Bogislaw IV. von Pommern, Wizlaw II. von Rügen und Johann von Sachsen-Lauenburg gegen Brandenburg. Otto und seine Mitregenten mussten 1284 im Vertrag von Vierraden die Eroberungen in Pommern wieder abtreten.

1290 kam es zum Konflikt innerhalb der Askanier, zwischen dem „johanneschen“ Otto IV. und seinem „ottonischen“ Cousin und Mitregenten Otto V. dem Langen, welcher sich mit den Piasten in Schlesien verbündete. Der 1294 sogar bewaffnet ausgetragene Streit wurde 1295 durch König Adolf I. beigelegt. In diesem Jahr schloss Otto auch ein Bündnis mit Otto II. von Braunschweig-Lüneburg.

Otto IV. kaufte 1291 die Mark Landsberg und 1292 die Pfalz Sachsen.

1296 begannen die brandenburgischen Askanier einen Krieg gegen Przemysł II., der seit Weihnachten 1294 das verwaiste Herzogtum Pommerellen besetzt hielt, welches auch Brandenburg für sich beanspruchte. Der Ostseezugang blieb Brandenburg weiterhin verwehrt, als Wenzel II. König von Polen wurde. Im gleichen Jahr ließ der Markgraf, der zum Friedensrichter bestellt wurde, die Weinbergburg in Hitzacker zerstören, weil von hier aus der Raubritter Hermann Ribe Kaufmannszüge überfiel.

1298 beteiligte sich auch Otto IV. an der Absetzung von König Adolf I., allerdings nicht an dem folgenden Feldzug gegen ihn.

Weitere Fehden folgten gegen Nikolaus von Rostock und Wizlaw II. von Rügen sowie als Folge des Herlingsberger Krieges mit den Herzögen Heinrich und Albrecht von Braunschweig. Auch mit den Bischöfen von Brandenburg und Havelberg gab es Streitigkeiten, welche in einem Kirchenbann sowie einem Interdikt gipfelten.

1303 erwarb Otto die Mark Lausitz von Diezmann von der Lausitz.

Sonstige Biografie 
Es wird berichtet, dass Otto IV. nach ritterlichen Idealen gelebt haben soll. Er wird unter anderem als „einer der glänzendsten und ritterlichsten Fürsten seiner Zeit“ geschildert. Seine Biographie legt zudem einen streitlustigen Charakter nahe. Er wurde auch als Minnesänger bekannt, sieben Lieder in oberdeutscher Mundart sind von ihm überliefert. Kritische Meinungen betrachten seine Kompositionen als wenig herausragend im Vergleich zu anderen zeitgenössischen Stücken.

Familie 
Otto IV. war zweimal verheiratet, starb aber kinderlos. Er heiratete seine erste Ehefrau Heilwig im Jahr 1279. Heilwig war eine Tochter des Grafen Johann I. von Holstein-Kiel. Seine zweite Ehefrau Jutta heiratete Otto im Jahr 1308, sie war die Witwe von Diezmann Markgraf der Lausitz und die Tochter des Grafen Berthold VIII. von Henneberg. Jutta überlebte auch ihren zweiten Mann und starb 1315.

Denkmal 

Für die Berliner Siegesallee gestaltete Karl Begas die Denkmalgruppe 7 mit einem Standbild Ottos im Zentrum, flankiert von den Seitenfiguren (Büsten) Johann von Kröchers, genannt Droiseke, und seines Befreiers Johann von Buch. Die Enthüllung der Gruppe fand am 22. März 1899 statt. (Bild siehe bei Denkmalgruppe 7.)

Literatur

Weblinks 

 

Familienmitglied der Askanier (brandenburgische Linie)
Markgraf (Brandenburg)
Autor
Literatur (Mittelhochdeutsch)
Literatur des Mittelalters
Literatur (13. Jahrhundert)
Minnesang
Geboren im 13. Jahrhundert
Gestorben im 14. Jahrhundert
Mann